Enblom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Fredrik Enblom
 Gustaf Enblom
 Henrik Victor Enblom
 Rudolf S. Enblom
 Sven Walfrid Enblom
 Tove Enblom

Svenska efternamn